Jāghūrī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Ghazni, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Jāghūrī består i huvudsak av gräsmarker. Runt Jāghūrī är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ghazni (provins)